Mani (Grécia) — península e região histórica do sul da Grécia continental
Manes (profeta) — profeta de origem iraniana, também como Maniqueu
Máni — deus da Lua na mitologia nórdica
Gary Mounfield —  baixista inglês, membro dos Primal Scream e Stone Roses, também conhecido como Mani
Om mani padme hum — mantras do budismo, chamada abreviadamente mani
Pedra mani —  placas de pedras ou seixos com inscrições de mani
 Maní (Casanare) - município colombiano

Desambiguações de topônimos